Индо-пакистанская война:
 Первая индо-пакистанская война 1947—1949 годов.
 Вторая индо-пакистанская война 1965 года.
 Третья индо-пакистанская война 1971 года.

См. также 
 Индо-пакистанский конфликт (обзорная статья)

Индо-пакистанский конфликт